Mistrzostwa Serbii w Lekkoatletyce 2011 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 6 i 7 sierpnia w Kragujevcu.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Mistrzostwa Serbii w Lekkoatletyce 2010

Przypisy

Bibliografia 
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Serbii
2011 w Serbii
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce